67-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 26 апреля по 3 мая 1988 года в Кардиффе (Великобритания). В турнире приняли участие 175 спортсменов из 25 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1988
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
Чемпионаты Европы в Великобритании
Чемпионаты Европы в 1988 году
Апрель 1988 года
Май 1988 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Великобритании
1980-е годы в Уэльсе
Спорт в Великобритании в 1988 году
1988 год в тяжёлой атлетике